

Seedning 

  Simona Halep (Första omgången)
  Caroline Wozniacki (Andra omgången)
  Sloane Stephens (Kvartsfinal)
  Angelique Kerber (Tredje omgången)
  Petra Kvitová (Tredje omgången)
  Caroline Garcia (Tredje omgången)
  Elina Svitolina (Fjärde omgången)
  Karolína Plíšková (Kvartsfinal)
  Julia Görges (Andra omgången)
  Jeļena Ostapenko (Tredje omgången) 
  Darja Kasatkina (Andra omgången)
  Garbiñe Muguruza (Andra omgången)
  Kiki Bertens (Tredje omgången)
  Madison Keys (Semifinal)
  Elise Mertens (Fjärde omgången)
  Venus Williams (Tredje omgången)
  Serena Williams (Final)
  Ashleigh Barty (Fjärde omgången)
  Anastasija Sevastova (Semifinal)
  Naomi Osaka (Segrare)
  Mihaela Buzărnescu (Lämnade återbud)
  Marija Sjarapova (Fjärde omgången)
  Barbora Strýcová (Tredje omgången)
  Coco Vandeweghe (Första omgången)
  Daria Gavrilova (Andra omgången)
  Aryna Sabalenka (Fjärde omgången)
  Anastasia Pavljutjenkova (Första omgången)
  Anett Kontaveit (Första omgången)
  Dominika Cibulková (Fjärde omgången)
 Carla Suárez Navarro (Kvartsfinal)
  Magdaléna Rybáriková (Första omgången)
  Maria Sakkari (Andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Schema och resultat

US Open i tennis 2018